Орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Новоданилівська сільська рада — Запорізька область, Оріхівський район
 Новоданилівська сільська рада — Запорізька область, Якимівський район
 Новоданилівська сільська рада — Миколаївська область, Казанківський район